Résultats détaillés de l'édition 2016 du tournoi de tennis professionnel de l'US Open qui se déroule du 29 août au . Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les hommes, on note les forfaits de l'Australien Thanasi Kokkinakis, atteint d'un virus gastrique, de l'Espagnol Tommy Robredo, blessé au pied, du Letton Ernests Gulbis, blessé au genou, du Suisse Roger Federer, lui aussi blessé au genou, et du Tchèque Tomáš Berdych, ayant une appendicite.
 Chez les femmes, on note les forfaits de l'Américaine Sloane Stephens, blessée au pied droit, de la Biélorusse Victoria Azarenka, enceinte, de la Kazakhe Galina Voskoboeva et de la Russe Margarita Gasparyan.
 Le tournoi de tennis en fauteuil est annulé pour cette édition 2016 en raison des Jeux paralympiques, organisés au même moment à Rio de Janeiro.

Pendant le tournoi

En simple

Chez les messieurs 
 Ivo Karlović bat le record du nombre d'aces dans un match de l'US Open en en réalisant 61 lors de sa victoire en 5 sets au  contre Lu Yen-hsun. Par la suite, il devient le plus vieux joueur à atteindre les huitièmes de finale d'un Grand Chelem depuis Jimmy Connors en 1991 (39 ans à l'époque).
 Novak Djokovic se qualifie pour les huitièmes de finale en ne disputant qu'un seul match en entier, bénéficiant du forfait de Jiří Veselý au  et de l'abandon de Mikhail Youzhny à 4 jeux à 2 dans le , au . Plus tard, il bénéficiera d'un nouvel abandon, celui de Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. Le Serbe devient alors le premier joueur de l'ère Open à bénéficier du forfait ou de l'abandon de trois adversaires dans un seul et même tournoi du Grand Chelem.
 Le Britannique Kyle Edmund et l'Ukrainien Illya Marchenko atteignent pour la première fois de leur carrière les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Grâce aux victoires successives de Gaël Monfils face à Márcos Baghdatís, de Jo-Wilfried Tsonga face à Jack Sock et de Lucas Pouille face à Rafael Nadal, la France place pour la première fois dans l'histoire de l'ère Open trois de ses représentants en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Lucas Pouille se qualifie pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem, son  à l'US Open, en éliminant le  mondial, Rafael Nadal, en huitièmes de finale.
 Juan Martín del Potro devient le joueur le moins bien classé () à atteindre les quarts de finale de l'US Open après Jimmy Connors en 1991, classé alors à la . 
 Gaël Monfils est le seul joueur à atteindre les demi-finales sans perdre un seul set depuis le début de la compétition.
 Stanislas Wawrinka remporte le  Majeur de sa carrière en battant le tenant du titre, Novak Djokovic, en finale (6-7, 6-4, 7-5, 6-3).

Chez les dames 
 Venus Williams participe à son  du Grand Chelem, battant le record de participations qu'elle codétenait avec sa compatriote Amy Frazier.
 Serena Williams bat le record de victoires en Grand Chelem de Martina Navrátilová (306) en battant Johanna Larsson au .
 En demi-finale, à la suite de la défaite de Serena Williams et de la victoire d'Angelique Kerber, l'Allemande s'assure de monter pour la première fois de sa carrière au sommet du classement, à l'issue du tournoi. Elle détrône ainsi l'Américaine qui occupait cette place depuis , soit 186 semaines consécutives (record de Steffi Graff seulement égalé).
 Angelique Kerber remporte le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière, après son sacre en début de saison en Australie, en battant en finale Karolína Plíšková (6-3, 4-6, 6-4).

En double 
 À la suite de sa défaite au  contre Raven Klaasen et Rajeev Ram, l'Américain Eric Butorac met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans.
 Chez les messieurs, les tenants du titre, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, s'inclinent en demi-finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Chez les dames, les vainqueurs de l'édition 2015, Martina Hingis et Sania Mirza, ayant décidé de mettre fin à leur collaboration, ne remettront pas leur titre en jeu ensemble mais avec leurs nouvelles partenaires respectives : Coco Vandeweghe et Barbora Strýcová. Enfin, en mixte, Martina Hingis et Leander Paes ne parviennent pas à conserver leur titre, éliminés dès le  par Coco Vandeweghe et Rajeev Ram.
 En double messieurs, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur deuxième titre du Grand Chelem ensemble, dominant en finale les Espagnols Pablo Carreño-Busta et Guillermo García-López (6-2, 6-3), qui jouaient leur première finale en Majeur.
 En double dames, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová soulèvent leur  Grand Chelem en venant à bout des Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en 3 sets (2-6, 7-6, 6-4), qui servaient pour le match à 5-4 dans le .
 En double mixte, Laura Siegemund et Mate Pavić remportent leur  dans la discipline, dominant en 2 sets les Américains Coco Vandeweghe et Rajeev Ram (6-4, 6-4).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Double filles

Tournoi des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2016
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016